Lazzaretti ima više značenja:
 Lazzaretti, Padova
 Lazzaretti, Vicenza